Die Hymne der Aserbaidschanischen Sozialistischen Sowjetrepublik war von 1944 bis 1992 die Hymne Aserbaidschans. Sie wurde von Üzeyir Hacıbəyov komponiert. Nach der Auflösung der Sowjetunion im Jahre 1991 wurde die Republik Aserbaidschan unabhängig. Ein Jahr nach der offiziellen Unabhängigkeit der Aserbaidschanischen Sowjetrepublik wurde die Hymne der Demokratischen Republik Aserbaidschan aus dem Jahre 1918 wieder angenommen. Zur Hymne wurde damit Azərbaycan Marşı, die auch von Hacıbəyov komponiert wurde.

Text

Weblinks 
 Audiodatei der Hymne der Aserbaidschanischen SSR: MIDI-Format
 Audiodatei der Hymne der Aserbaidschanischen SSR: MP3-Format 
 Text der Hymne der Aserbaidschanischen SSR

Historische Nationalhymne
Musik (Aserbaidschan)
Aserbaidschanische Sozialistische Sowjetrepublik
Hymne (Sowjetunion)